Do soutěže čtyřhry juniorek na pařížském French Open 2014 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl český pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, jehož členky se rozhodly do soutěže nezasáhnout.

Vítězem juniorského deblu se stala nenasazená rumunská dvojice tvořená 18letou Ioanou Ducuovou a 17letou Ioanou Loredanou Roșcaovou, které ve finále přehrály americko-české turnajové sedmičky složené z 15leté CiCi Bellisové a 14leté Markéty Vondroušové, pro níž to byl grandslamový debut.

Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–1 a 5–7, o vítězkách rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším rozdílem dvou míčů v poměru [11–9]. Obě šampiónky tak získaly premiérový grandslamový titul.

Nasazené páry 
  Françoise Abandová /  Varvara Flinková (1. kolo, odstoupily)
  Priscilla Honová /  Jil Belen Teichmannová (2. kolo)
  Katie Boulterová /  Ivana Jorovićová (1. kolo)
  Naiktha Bainsová /  Tornado Alicia Blacková (semifinále)
  Sun Ziyue /  You Xiaodi (2. kolo)
  Anna Bondárová /  Fanny Stollárová (2. kolo)
  CiCi Bellisová /  Markéta Vondroušová (finále)
  Angelina Kalininová /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2014